Кокаїн — алкалоїд, наркотик, вироблений з листя коки.
 «Кокаїн» () — фільм 1922 року режисера Грема Каттса.
 «Кокаїн» () — фільм 2001 року, заснований на реальних подіях.
 «Cocaine» — пісня Джей Джей Кейла, написана в 1976 році.